Gitona är ett släkte av tvåvingar. Gitona ingår i familjen daggflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Daggflugor
Gitona